Klemens Joniak (ur. 2 marca 2005) – polski skoczek narciarski. Srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022 i 2023).

W rywalizacji dziecięcej na szczeblu międzynarodowym dwukrotnie zajmował lokaty w czołowej dziesiątce zawodów FIS Youth Cup w Hinterzarten (9. w 2018 i 6. rok później). W lipcu 2021 w Otepää zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie w drugiej dziesiątce (16. i 20. miejsce). Dwa tygodnie później w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie punktując (23. i 30. miejsce). W marcu 2022 w Lahti wystąpił na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 25, a drużynowo zdobył z polską reprezentacją srebrny medal. 13 sierpnia 2022 we Frenštácie zajął 6. lokatę w zawodach FIS Cupu. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023 zdobył trzy srebrne medale.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Joniaka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Joniaka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2005